Franz Bogner ist der Name folgender Personen:

* Franz Bogner (Politiker) (1875–1956), deutscher Arzt und Politiker (SPD)
 Franz Bogner (Veranstalter), österreichischer Festivalveranstalter 
 Franz Josef Bogner, eigentlicher Name von F. J. Bogner (1934–2020), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Franz M. Bogner (Franz Michael Bogner; * 1944), österreichischer Publizist und Autor 
 Franz X. Bogner (Franz Xaver Bogner; * 1953), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Franz Xaver Bogner (* 1949), deutscher Regisseur